Sei Mati (Medan Maimun), een plaats in Indonesië
Sei Mati (Medan Labuhan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing